Podnikové vzdělávání je plánovaný proces modifikace postojů, znalostí a dovedností učením směřujícím k dosažení efektivního výkonu v určité činnosti či okruhu činností. Jeho cílem z hlediska práce je rozvinout schopnosti jedince a uspokojit současné a budoucí potřeby organizace týkající se pracovní síly.

Cíle a zaměření 
Konkrétní cíle podnikového vzdělávání záleží vždy na typu organizace, na analýze její vnitřní situace a na specifických potřebách každé z nich.

Všeobecným základním cílem podnikového vzdělávání je pomoci organizaci dosáhnout cílů zhodnocením jejího rozhodujícího zdroje, tj. lidí, které zaměstnává.

Co se týče obecných cílů (bez bližší specifikace) podnikového vzdělávání, je možno je rozdělit do tří kategorií, a to podle zaměření na změny ve struktuře:
 znalostí – osvojit a efektivně použít nové znalosti potřebné k výkonu profese, nebo prostřednictvím transformace své kvalifikace
 dovedností – rozšířit soubor dovedností, efektivně je kombinovat se stávajícími a využít je v praxi
 postojů – vytvořit a uplatňovat pozitivní postoje k práci a k lidem
Podnikové vzdělávání se zaměřuje na:
 rozvoj schopností pracovníků
 pomoc pracovníkům k jejich rozvoji a růstu v organizaci
 snížení množství času potřebného k zácviku a adaptaci nových pracovníků
 uspokojování potřeb pracovníků i organizace
 spokojenost pracovníků v organizaci

Historie 
Počátek všeobecného vzdělávání dospělých byl již v 19. století, spolu s obrozeneckým proudem. V polovině 19. století se s pokusy začalo v nejrozvinutějších odvětvích, např. hornictví, sklářství, atd. 

Rozmach podnikového vzdělávání je datován přibližně na období mezi první a druhou světovou válkou. V historii první nejpropracovanější a nejkomplexnější systém pocházel od firmy Baťa, kde byl pochopen význam kvalifikovanosti při zvyšování produktivity, a také byly objeveny možnosti vzdělávání.

V období kolem roku 1976 mělo podnikové vzdělávání stále širší a komplexnější rámec a bylo chápáno jako výchova a vzdělávání pracovníků v organizacích, jehož cílem je zdokonalování, prohlubování a rozšiřování dosaženého stupně pracovní způsobilosti na úrovni tehdejšího rozvoje vědy a techniky.

Druhy a metody

Interní vzdělávání 
Do interního vzdělávání zařazujeme např. zácvik nového zaměstnance, trénink na pracovišti (zavedení nového zařízení), seminář či přednášku o nových trendech v dané oblasti profese, týmovou výměnu zkušeností, realizaci interního projektu, samostudium na pracovišti aj. 
 Metody vzdělávání na pracovišti: používané v každodenní praxi jako součást vzdělávacího programu. Např.: demonstrování, koučování, rotace práce, plánované zážitky, mentoring..

Externí vzdělávání 
Pod externím vzděláváním si můžeme představit např. účast na externích školeních, účast na workshopech a konferencích, účast na exkurzích, praxi v jiných organizacích aj. 
 Metody vzdělávání mimo pracoviště: používané ve formálních vzdělávacích kurzech uskutečňovaných ve vzdělávacích zařízeních. Např.: přednášky, diskuze, hraní rolí, debaty.. 
 Metody vzdělávání na pracovišti i mimo něj:  instruktáž, otázky a odpovědi, projekty, interaktivní video, pověření úkolem, učení se akcí, usměrňované čtení, vzdělávání pomocí počítačů … 

Jednou z významných metod, která se dá zařadit do externího i interního vzdělávání, je: E-learning
 je specifickou multimediální podporou vzdělávacího procesu spojenou s moderními informačními a komunikačními technologiemi pro zkvalitnění vzdělávání. 
Dle Hladílka lze e-learning rozdělit do dvou forem, které se poté dále člení. Základní dvě formy jsou:
 off-line výuka - nevyžaduje připojení internetu
 on-line výuka - vyžaduje připojení k internetu, díky kterému poté může dojít k distribuci učebních materiálů prostřednictvím síťových prostředků. Tato forma výuky se dále dělí na synchronní (vyžadující neustálé připojení k síti) a asynchronní (komunikace s tutorem probíhá v rozdílném čase) formu.

Druhy lektorů 
A kdo tedy v podniku (či mimo něj) pracovníky vzdělává? Existuje několik druhů lektorů (všeobecné označení pro učitele dospělých):
 Konzultant = odborná osoba, která v dané oblasti radí, poskytuje návod k učení, vysvětluje učební látku
 Kouč = funguje v bezprostřední spolupráci s účastníkem, jedná se o vzdělavatele, který je zaměřen na usměrňování pracovního výkonu, jednání a chování lidí
 Mentor = pracuje s účastníkem přímo na pracovišti, primárně předává zkušenosti, radí a motivuje
 Moderátor = pracuje moderační metodou, často využívá týmové spolupráce a aktivně tak zapojuje všechny účastníky na seminářích, workshopech apod.
 Tutor = známý pojem nejčastěji z distanční či kombinované formy vzdělávání, tutor pracuje s malými skupinami či individuálně, poskytuje orientaci v učební látce, opravuje písemné práce, vyhodnocuje úspěšnost a poskytuje zpětnou vazbu
 Instruktor = odborný školitel vedoucí praktický výcvik (převážně zaměřený na osvojení intelektuálních motorických a senzomotorických dovedností

Reference

Externí odkazy 
 Podniková akademie - strategické a provozní aspekty

Pedagogika
Vzdělávání